Babinec může být:

 Babinec – předsíň pravoslavného nebo řeckokatolického chrámu
 Babinec (okres Rimavská Sobota) – slovenská obec v okrese Rimavská Sobota
 Babinec (Chorvatsko) – chorvatská vesnice ve Varaždinské župě, součást opčiny Cestica

příjmení osob
 Radim Babinec (* 1974) – český právník a politik
 Štefan Babinec (1919–????) – slovenský a československý politik

Rozcestníky - příjmení